Die Communauté de communes de la Costa Verde ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Corse in der Region Korsika. Sie wurde am 26. Oktober 2012 gegründet und umfasst 23 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort San-Nicolao.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Costa Verde
Gegründet 2012